Award peut désigner :
 Award, société spécialisée dans la conception et la fabrication de BIOS pour ordinateur.
 Jet_Award,  récompense décernée depuis la saison 2011 au meilleur joueur de football américain de niveau universitaire.
 CAVR Award, récompenses cinématographiques américaines dédiées à l'industrie du film pornographique, créées en 1996.
 Pigasus Award, récompense annuelle de type tongue-in-cheek présenté par le sceptique James Randi, concernant les fraudes parapsychologiques, paranormale ou psychique.
 Origins Award, récompenses attribuées à des jeux lors de l’Origins International Game Expo qui a lieu chaque année à Columbus, Ohio.

Voir aussi